Сантијаго Нундиче има више значења:

 Општина Сантијаго Нундиче (Оахака), општина у савезној држави Оахака у Мексику
 Сантијаго Нундиче (Сантијаго Нундиче, Оахака), насеље у савезној држави Оахака у Мексику